Косья — уральский топоним.

Посёлок 
 Косья — посёлок в Нижнетуринском городском округе Свердловской области.

Реки 
 Косья — река в Косинском и Кочёвском муниципальных округах Пермского края, приток Косы.
 Косья — река в Нижнетуринском и Качканарском городских округах Свердловской области, приток Исы.

См. также
 Косья-Вой-Вож
 Косья-Лун-Вож